El nombre José María Beltrán puede hacer referencia a:
 José María Beltrán Ausejo (1898 – 1962), director de fotografía e iluminador;
 José María Beltrán Fernández (1827 – 1907), compositor español;
 José María Beltrán Pérez (1917 – 1986), autor teatral;
 José María Sanz Beltrán (n. 1960), cantante de rock.